Les Symphytes (Symphyta) ou mouches à scie forment un sous-ordre d'insectes, sous-classe des néoptères, super-ordre des mécoptéroïdés, de l'ordre des hyménoptères. En français les espèces portent des noms vernaculaires comme tenthrède, diprion, sirex

Ce taxon paraphylétique regroupait les hyménoptères ne présentant pas d'étranglement du thorax.

Description 

Ces holométaboles sont caractérisés par :
 un abdomen dans le prolongement du thorax, sans rétrécissement intermédiaire ;
 une alimentation phytophage (à l'exception des Orussoidea qui sont des parasitoïdes) ; de ce fait, certains d'entre eux sont considérés comme des ravageurs ;
 des larves, appelées « fausses-chenilles » en raison de leur forte ressemblance superficielle avec la chenille des papillons (présence de pattes et de fausses-pattes, mais ces dernières en plus grand nombre — au moins 6 paires — que pour les chenilles de papillons — au plus 5 paires) ;
 des femelles possédant un ovipositeur en forme de scie qui leur permet d'insérer leurs œufs dans les tissus des plantes dont se nourrissent les larves ; c'est l'origine de l'appellation « mouches à scie » aussi employée pour dénommer les Symphytes, bien que ce soient des guêpes.

Classification 
Les Symphytes sont représentés en Europe par plus de  espèces regroupées en super-familles.

Selon , ils comprennent :
 super-famille des Cephoidea ;
 super-famille des Orussoidea ;
 super-famille des Pamphilioidea Cameron, 1890 ;
 super-famille des Siricoidea ;
 super-famille des Tenthredinoidea ;
 super-famille des Xiphydrioidea ;
 super-famille des Xyeloidea.

Phylogénie 
Les Symphytes forment un groupe paraphylétique vis-à-vis des Apocrites.

Notes et références 

 Wolfgang Schedl: Hymenoptera, Unterordnung Symphyta: Pflanzenwespen, Walter de Gruyter GmbH & Co KG, 2016, .

Liens externes 

 
 
 
 
 

 Symphyta
Sous-ordre d'insectes (nom scientifique)